Rufus Pereira (5 mai 1933 - 2 mai 2012) était un prêtre catholique romain, auteur de publications sur la vie spirituelle, docteur en théologie et exorciste.

Biographie 
Né à Bandra, une banlieue de Mumbai, en Inde, il a été ordonné prêtre en 1956. Il a obtenu son doctorat en théologie biblique à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Après son retour en Inde, il a travaillé comme directeur de lycée à Mumbai. 

Depuis 1972, il était associé au Mouvement catholique pour le renouveau dans l'Esprit Saint. Il publie un magazine mensuel consacré au renouveau charismatique catholique en Inde.

À partir de 1994, il a été vice-président de l'Association internationale des exorcistes. Son président était le père Gabriele Amorth.

En 1995, il a lancé l'Association internationale pour le ministère de la Délivrance.

À partir de 1997, en tant que successeur d'Emiliano Tardif, il est membre du Conseil charismatique catholique international pour le renouveau.

Carrière de prédicateur 
Le prêtre a voyagé en Europe et au Brésil à plusieurs reprises, prêchant des retraites. Dans ce dernier, il était un prédicateur fréquent à Canção Nova, dans la municipalité de Cachoeira Paulista, État de São Paulo. Il était connu pour sa phrase:« Le diable me déteste! »

Mort 
Il est décédé à Londres en 2012 des suites d'un accident vasculaire.

Livres 
En portugais.

 Qui est Jésus?
 Jésus: un Maître à la portée de tous
 La clé de la guérison
 Étapes vers la guérison
 Je vous apporte amélioration et guérison

Références

Liens externes 

Exorcisme
Naissance en mai 1933
Décès en mai 2012
Décès à Londres
Pages avec des traductions non relues